Claudio Luperto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sebastiano Luperto – calciatore italiano